Qatar Open 2023, właśc. Qatar ExxonMobil Open 2023 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2023 z cyklu Qatar Open rozgrywany w dniach 20–25 lutego 2023 roku w Dosze na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 1 485 775 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2023
2023 w tenisie ziemnym
2023 w Katarze